szmata – kawałek tkaniny, zazwyczaj brudnej
 Szmata – singel Maty
 Szmata – powieść Tomasza Łapińskiego

Zobacz też 
 Czyściwo